Marines steht für:

 als englischsprachige Kurzbezeichnung die Marineinfanterie allgemein
 als Kurzbezeichnung das United States Marine Corps und dessen Angehörige
 als Kurzbezeichnung die Royal Marines
 Marines – Gehetzt und verraten, US-amerikanischer Spielfilm (2003)

Geografie:
 Marines (Val-d’Oise), französische Gemeinde im Département Val-d’Oise
 Kanton Marines, ehemaliger Wahlkreis im Département Val-d’Oise
 Marines (Valencia), Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien

Marinês steht für:
 Marinês (1935–2007), brasilianische Musikerin